Альфо́нс (, )
 Альфонс — чоловіче ім'я. Походить від старонімецького Адальфунс (, «шляхетний і сміливий»).
 Варіанти імені в європейських мовах:
 Альфонс (Alfons) — німецька, голландська, каталанська, польська,
 Алфонс (Alphonse, Alfonse) — італійська, англійська, французька, голландська
 Алфонсо (Alfonso) — італійська, іспанська
 Афонсу (Afonso) — португальська, галісійська
 Аффонсо (Affonso) — старопортугальська
 Альфонс — чоловік, що перебуває на утриманні жінки, при цьому надаючи їй інтимні послуги, або займається проституцією. Назва виникла, коли Александр Дюма (син) написав свою роботу «Мосьє Альфонс», де головним героєм був чоловік на утриманні своєї коханки.

Особи

Королі Неаполя 

 Альфонс II (король Неаполя)

Королі Кастилії, Леона Астурії 

 Альфонс І Католик (739—757)
 Альфонс II
 Альфонс III Великий
 Альфонс IV (король Леона)
 Альфонс VI Кастильський
 Альфонс VII Імператор
 Альфонс IX
 Альфонс XI Справедливий

Королі Арагону 

 Альфонс I Войовник
 Альфонс II Непорочний
 Альфонс III (король Арагону)
 Альфонс IV (король Арагону)
 Альфонсо V Великодушний

Королі Іспанії 

 Альфонс XII
 Альфонс XIII (король Іспанії)

Інші 
 Альфонс Португальський — великий магістр госпітальєрів (1202—1206).

Примітки

Посилання 
Альфонс  // ВУЕ